Matsumurella — род цикадок из отряда Полужесткокрылых.

Описание 
Цикадки размером 7-9 мм. Умеренно стройные, с тупоугольно-закругленно выступающей вперёд головой, которая немного уже переднеспинки, переход лица в темя закругленный. В СССР 3 вид. 

  — Дальний Восток.
  — Дальний Восток, Китай, Япония, Корея.

Примечания

Литература 
 
Deltocephalinae
Роды полужесткокрылых